Шари́ф Бикку́л (; настоящее имя — Шари́ф Сагадату́ллович Бикку́лов, ; 28 мая 1924 года, д. Карламан Уфимского кантона БАССР, ныне Кармаскалинского района Башкортостана — 3 сентября 1995 года, Уфа, похоронен в д. Карламан) — башкирский советский писатель. Заслуженный работник культуры РСФСР (1980).

Биография 
1937—1940 гг. - Учёба в Давлекановском педучилище.
1940—1942 гг. - Работа учителем Мещегаровской семилетней школы Салаватского района, Алайгировской семилетней школы Кармаскалинского района.
С августа 1942 г. - Ускоренный курс обучения в находившемся в Уфе Севастопольском училище зенитной артиллерии.
1943—1944 гг. - Участие в Великой Отечественной войне. С сентября 1943 — командир огневого взвода 1383-го зенитного артиллерийского полка. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, лейтенант. В 1944 году был тяжело ранен.
Член КПСС с 1944 года.
1945—1949 гг. - Учёба в Башкирском государственном педагогическом институте; после него работает преподавателем, завучем в Уфимском театральном техникуме. 
1952—1962 гг. - Редактор республиканского журнала «Пионер» и газеты «Пионер Башкортостана».
C 1962 года Ответственный секретарь правления Союза писателей Башкирской АССР.

Творчество

Проза 
 Мы ещё поживем. Роман. Уфа, Башкнигоиздат, 1977, 264с. (на баш.яз.); М., «Сов.писатель», 1981, (на русск.яз.)

Поэзия 
 Стремление. Стихи. Уфа, Башгосиздат, 1947, 5 (на баш.яз.)
 Современнику. Стихи. Башгосиздат, 1951, (на баш.яз.)
 Тянь ге Чань. Поэма. Уфа, Башкнигоиздат, 1954, (на баш.яз.)
 Через пороги. Стихи и поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1957, (на баш.яз.)
 Вспоминая минувшее. Стихи, песни. Уфа, Башкнигоиздат, 1959, (на баш.яз.)
 На рассвете. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1954, (на русск.яз.)
 Чудесный сон. Стихи, Уфа, Башкнигоиздат, 1962, (на баш.яз.)
 Пишутся одинаково, но они не одинаковы. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1964, (на баш.яз.)
 Если б я знал… Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1964, (на баш.яз.)
 Гостья из города. Поэмы и сказки. М., «Дет.лит.», 1967, (на русск.яз.)
 На заре. Пьесы. Уфа, Башкнигоиздат, 1968, (на баш.яз.)
 Ручеек. Поэма и стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1969, (на баш.яз.)
 Глаза, которым я поклоняюсь. Стихи, песни, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1971, (на баш.яз)
 Дерево, посаженное мной. Стихи и поэма. Уфа, Башкнигоиздат, 1972, (на русск.яз.)
 Стихи, песни, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1973, (на баш.яз.)
 Величиной с мое сердце. Стихи, песни, поэмы. М., «Сов. Россия», 1974, Алма-ата, «Жазиуши», 1983 (на казахском.яз.)
 Гостья. Стихи, песни, поэмы, сказки. Уфа, Башкнигоиздат. 1974, (на баш.яз.)
 Где лад, там и клад. Сказки. М., «Дет.лит», 1974, (на русск.яз.)
 Тропы, ведущие к памятникам. Стихи, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1981, (на баш.яз.)
 Стихи, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1984, (на баш.яз.)
 Светлая мечта. Уфа, Башкнигоиздат, 1979, 1987 (на баш.яз.)
 Тропы, ведущие к памятникам. Стихи, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1981, (на баш.яз.)
 Стихи, поэмы. Уфа, Башкнигоиздат, 1984, (на баш.яз.)

Драматургия 
 Когда зажигается огонь любви, музыкальная комедия, 1965 (совместно с Ш.Кульбарисовым),
 На заре. Пьесы. Уфа, Башкнигоиздат, 1968, (на баш.яз.)
 Айрат летит на Луну. Одноактные пьесы. Уфа, Башкнигоиздат, 1960, (на баш.яз.)
 Упорный найдет. Одноактные пьесы. Уфа, Башкнигоиздат, 1979, (на баш.яз)

Переводы 
Переводы на башкирский язык произведений А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, С. Михалкова, А. Макаренко, С. Бабаевского, Шандора Надя, А. Сафронова, Токтогула, Софрона Данилова и др.

Автор текстов многих популярных песен, написанных башкирскими и татарскими композиторами; автор множества фельетонов, басен, сатирических стихов. Произведения Ш. Биккула переведены на русский, казахский, татарский, узбекский и другие языки.

Звания и награды 
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (31.10.1944)
 Орден «Знак Почета» (01.07.1974)
 медаль «За отвагу» (26.07.1944)
 медали
 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1976)
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1980)
 Лауреат Республиканской премии имени Г. Саляма (1969)

Литература 
 
 
  Эдуард Живитченко "Он имя оправдал в полной мере"//Газета "Выбор" №130-131 от 1.09.2015г.

Примечания

Ссылки 
 Биккул Шариф
 Шариф Сагадатуллович Биккулов

Башкирские писатели
Башкирские поэты
Башкирские драматурги
Лауреаты Республиканской премии имени Г. Саляма
Литераторы, известные под псевдонимами
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Редакторы XX века
Редакторы журналов
Редакторы газет
Главные редакторы Йэншишмэ